Die Abkürzung VLO bezeichnet:
 die Verkehrsgesellschaft Landkreis Osnabrück
 die Metasuchmaschine für Sprachdaten Virtual Language Observatory
 eine Verbundene Luftkriegsoperation 

VLO bezeichnet in der Luftfahrt:
 die maximale Geschwindigkeit für die Betätigung (Ein-/Ausfahren) eines Einziehfahrwerks

VLO